

Sigle 
 Aarne-Thompson – metodo di classificazione delle storie del folklore europeo
 Advanced Technology (tecnologia avanzata) – nei computer PC IBM AT
 Agenzia del Territorio – Agenzia del Ministero dell'economia e delle finanze
 Alta tensione
 Ammazzateci tutti – movimento antimafia italiano
 Analisi transazionale – teoria psicologica ideata da Eric Berne negli anni cinquanta
 Antico Testamento
 Atti degli apostoli

Chimica 
 At – simbolo chimico dell'astato

Cinema
 At, film turco del 1982, diretto da Ali Özgentürk

Codici 
 AT – codice vettore IATA di Royal Air Maroc
 AT – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Austria
 AT – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Asti (Italia)
 AT – codice United States Department of Defense per missile anticarro

Informatica 
 .at – dominio di primo livello dell'Austria
 at – nome in inglese del simbolo @, carattere utilizzato nella posta elettronica
 at – comando Unix utilizzato per pianificare l'esecuzione di comandi o programmi
 ATtention – parte dell'insieme di comandi AT Hayes per i modem
 tastiera AT, precorritrice delle tastiere PS/2

Altro 
 at – simbolo dell'atmosfera tecnica, un'unità di misura della pressione.
 AT – targa automobilistica di Asti (Italia)

Altri progetti